Duitsland:
Graben (Augsburg), een gemeente in de deelstaat Beieren
Graben (Wenen), een straat
Graben-Neudorf, een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
Gräben, een gemeente in de deelstaat Brandenburg

Zwitserland:
Graben (Zwitserland), een gemeente en plaats in het kanton Bern

Overige:
slenk of graben, een tektonische vallei